Ви́ктор Зубко́в: 
 Зубков, Виктор Захарович (род. 1943) — советский и украинский футболист, тренер.
 Зубков, Виктор Михайлович (род. 1949) — советский легкоатлет, прыгун в длину.